durant la 
 durant la révolte d'Aisso
 durant la croisade d'Aragon 
Siège de Gérone (1653) durant la guerre des faucheurs 
 Siège de Gérone (1684) durant la guerre des Réunions
 durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg
 durant la guerre de Succession d'Espagne
 également durant la guerre de Succession d'Espagne
 durant la guerre d'indépendance espagnole
 durant la guerre d'indépendance espagnole
Siège de Gérone (1809), souvent appelé le troisième siège de Gérone, durant la guerre d'indépendance espagnole

Gerone
Histoire de Gérone